Шале́в: ( šālēw, šoleyw, ), фамилия.

Известные носители;
 Имя
  (род. 1982) — израильский футболист.
 Фамилия
 Шалев, Авиноам (род. 1989) — израильский клавесинист и пианист.
  (род. 1939) — председатель мемориального комплекса Яд ва-Шем.
  (род. 1958) — израильский профессор.
 Шалев, Ицхак (1919—1992) — израильский писатель.
  (род. 1953) — израильский журналист и политолог.
  (род. 1964) — филолог и лингвист.
  (род. 1941) — израильский юрист, посол Израиля в Организации Объединённых Наций.
 Шалев, Меир (род. 1948) — израильский писатель.
 Шалев, Цруя (род. 1959) — израильская писательница.

Двойная фамилия
 Шалев-Герц, Эстер (род. 1948) — израильская художница.
  (род. 1934) — израильский политик.